Goggenbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

 Goggenbach, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis
 Goggenbach (Eschentaler Bach), linker Zufluss des Eschentaler Bachs nordöstlich von Goggenbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, mündet im Gemeindegebiet von Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Goggenbach (Kupfer), linker Zufluss der Kupfer westlich von Goggenbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis